WSU kan syfta på:

Universitet

Afrika
Walter Sisulu University – ett universitet i Mthatha, Sydafrika

Australien
Western Sydney University – ett universitet i Sydney, Australien

USA
 Washington State University – ett universitet i Pullman, Washington
 Wayne State University – ett universitet i Detroit, Michigan
 Weber State University – ett universitet i Ogden, Utah
 Western State University – ett universitet i Fullerton, Kalifornien
 Westfield State University – ett universitet i Westfield, Massachusetts
 Wichita State University – ett universitet i Wichita, Kansas
 William Samson University – ett universitet i Alexandria, Virginia
 Winona State University – ett universitet i Winona, Minnesota
 Worcester State University – ett universitet i Worcester, Massachusetts
 Wright State University – ett universitet i Dayton, Ohio